Überlinger See des Bodensees steht für:

 Überlinger See, Teil des Bodensees
 Überlinger See des Bodensees (Vogelschutzgebiet), ein Vogelschutzgebiet in Baden-Württemberg
 Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft, ein FFH-Gebiet in Baden-Württemberg